Сельское поселение Енангское — сельское поселение в составе Кичменгско-Городецкого района Вологодской области.
Центр — село Нижний Енангск.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Енангского сельского поселения существовали сельсоветы:
 Нижнеенангский (ОКАТО 19 230 828): 52 населённых пункта, центр — село Нижний Енангск,
 Нижнеентальский (ОКАТО 19 230 832): 32 населённых пункта, центр — село Нижняя Ентала,
 Верхнеентальский (ОКАТО 19 230 804): 41 населённый пункт, центр — село Верхняя Ентала.

В 2001 году были упразднены деревни Большое Раменье и Середка Нижнеенангского сельсовета, деревня Наволок Нижнеентальского сельсовета.

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» образованы сельские поселения:
 Енангское (в состав сельского поселения вошли Нижнеенангский и Нижнеентальский сельсоветы) с центром в селе Нижний Енангск
 Верхнеентальское (в состав сельского поселения вошёл Верхнеентальский сельсовет) с центром в селе Верхняя Ентала.

1 января 2014 года Верхнеентальское сельское поселение вошло в состав Енангского сельского поселения.

География 
Расположено на востоке района. Граничит:
 на западе с Кичменгским сельским поселением,
 на юге с Байдаровским сельским поселением Никольского района и Костромской областью,
 на востоке и севере с Кировской областью.

Население 
По оценке на 1 января 2012 года население Енангского сельского поселения составляло 1467 человек, Верхнеентальского — 722 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 113 населённых пунктов, в том числе:
102 деревни,
3 посёлка,
7 сёл,
1 починок.

 Населённые пункты, упразднённые в 2020 году

 Населённые пункты, упразднённые 1 февраля 2001 года

Примечания 

Муниципальные образования Кичменгско-Городецкого района
Сельские поселения Вологодской области